Подлокань (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 217 жителей (по переписи 1991 года — 172 жителей).

Демография 
В селе Подлокань в 2002 году проживало 173 совершеннолетних жителя, средний возраст 44,0 года (40,4 года у мужчин и 47,1 лет у женщин). В селе есть 84 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.

Село главным образом населено сербами.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины